Dědictví může být:
v právu
 dědictví – pozůstalost ve vztahu k dědici

v kultuře
 Katolické nakladatelské družstvo, založené za účelem vydávání náboženské a poučné literatury pro široké vrstvy čtenářů. Nejstarším bylo jezuitské Dědictví sv. Václava, činné v letech 1669–1773. Na jeho tradici navázalo v 19. století několik dalších spolků: Dědictví svatojanské (zal. 1830), Dědictví sv. Cyrilla a Methoda (zal. 1850 a zaměřené na moravské čtenáře), Dědictví sv. Prokopa (zal. 1861, vydávalo teologické spisy pro kněží), Dědictví maličkých (zal. 1859, zaměřilo se na ilustrované knihy pro děti) a Dědictví sv. Ludmily (zal. 1869, vydávalo edice ilustrovaných knih pro dívky Zlaté lístky a Zlaté klasy).
 Dědictví aneb Kurvahošigutntag, filmová komedie z roku 1992 (režie Věra Chytilová)
 Dědictví aneb Kurva se neříká, filmová komedie (2014, režie Robert Sedláček)

Reference